Gabriel Fabre kan syfta på:

* Gabriel Fabre (1774–1858), fransk general
 Gabriel Fabre (1858–1921), fransk tonsättare
 Gabriel Fabre (1914–1997), fransk botaniker